Kashima peut faire référence à :

Toponymes 
 Kashima, ville de la préfecture d'Ibaraki, au Japon
 Kashima, ville de la préfecture de Saga, au Japon
 Kashima, bourg de la préfecture de Kumamoto, au Japon
 district de Kashima, district de la préfecture d'Ishikawa, au Japon

Patronymes 
 Kashima Seibei, photographe japonais

Navires 
 Kashima, navire